In 2006 werd het 102de Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 8 januari tot 28 mei en werd georganiseerd door de FBF. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Colo Colo beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Knock-outfase
In geval van gelijkstand gaat de club met de beste notering in de competitie door.

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano